Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Rudolf von Auerswald (25 juni 1848 - 21 september 1848) in Pruisen.

|-
|Minister-president
|Rudolf von Auerswald
|25 juni 1848
|21 september 1848
|-
|Buitenlandse Zaken
|Rudolf von Auerswald
|25 juni 1848
|21 september 1848
|-
|Financiën
|David Hansemann
|29 maart 1848
|21 september 1848
|-
|Onderwijs en Cultuur
|Johann Karl Rodbertus
|25 juni 1848
|3 juli 1848
|-
|Onderwijs en Cultuur
|Adalbert von Ladenberg
|3 juli 1848
|19 december 1850
|-
|Handel
|Karl August Milde
|25 juni 1848
|21 september 1848
|-
|Justitie
|Karl Anton Maerker
|25 juni 1848
|21 september 1848
|-
|Binnenlandse Zaken
|Friedrich Christian Hubert Kühlwetter
|3 juli 1848
|21 september 1848
|-
|Oorlog
|Ludwig von Roth von Schreckenstein
|16 juni 1848
|21 september 1848
|-
|Landbouw
|Rudolf Eduard Julius Gierke
|25 juni 1848
|21 september 1848
|}

Pruisische regering